Todorčević ist der Familienname folgender Personen:
 Miodrag Todorčević (* 1940), serbisch-spanischer Schachgroßmeister
 Stevo Todorčević (* 1955), serbisch-kanadischer Mathematiker